Warboys ist der Name 

 von Jessica Warboys (* 1977), eine britische Malerin, Bildhauerin, Performance- und Videokünstlerin
 Warboys (Cambridgeshire) einer Gemeinde im County Cambridgeshire in England